Dušan Rebolj je lahko:
 Dušan Rebolj (partizan)
 Dušan Rebolj (sindikalist)